Gravadora independente e produtora de música brasileira.

Seus títulos incluem música instrumental, mpb e pop, com linguagens que se valem das novas tecnologias, mesclando instrumentistas de primeira linha, com samples e timbres eletrônicos. O universo é diversificado, com artistas de várias regiões do Brasil, como São Paulo, Maranhão, Brasília, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Uma mistura da sonoridade brasileira com a música de diversos cantos do planeta.

No site da gravadora você encontra músicas, fotos, biografia e discografia dos artistas, release e clipping dos discos, material para a imprensa e uma rádio com as músicas do catálogo.

Artistas
Entre os artistas da Boitatá estão Itamar Assumpção, Naná Vasconcelos, Bocato, Vange Milliet, DonaZica, Ceumar e Ortinho, entre outros.

Ligações externas
 Site da Gravadora Boitatá

Boitata
Boitata

it:Etichetta indipendente